

Π ou pi
Pi — número irracional que representa a divisão entre o perímetro duma  circunferência e o seu diâmetro, com o valor aproximado de 3,1416...
Π — letra do alfabeto grego
Multiplicação — o símbolo do produtório é o Pi maiúsculo (Π)
Teorema π de Vaschy-Buckingham — um teorema central na análise dimensional
Ligação pi — tipo de ligação química covalente
Pressão osmótica
Píon (pt: pião) — nome coletivo de três partículas subatómicas
Pi (filme) — filme do Darren Aronofsky

PI
Piauí — estado brasileiro cujo código ISO 3166-2:BR é PI
Partido Istiqlal — partido político nacionalista marroquino

pI
Ponto isoelétrico — valor de pH de uma molécula no qual a soma de suas cargas elétricas é zero

Desambiguações de siglas
Desambiguações de ciências